Bogen (arco in lingua tedesca) può indicare:

Geografia 
Germania
 Bogen – comune della Baviera
Norvegia
 Bogen – villaggio della contea di Nordland
Regno Unito
 Bogen – ghiacciaio nella Georgia del Sud

Persone 
 Albert Bogen – schermidore austriaco
 August Scholtis, anche noto con lo pseudonimo Alexander Bogen – autore tedesco
 Erna Bogen – schermitrice ungherese
 Joseph Bogen – neuropsicologo statunitense